Joëlle Aubron, une militante d’Action directe (1959 - 2006).
 Jean-Marie Aubron, un homme politique français (1937 -).